Die folgende Seite enthält eine unvollständige Liste (A–Z) von Markgrafschaften (französisch: marquisat), die gegenwärtig oder früher in Frankreich oder innerhalb seiner eroberten Provinzen existierten. Sie wurden von den Königen von Frankreich und Spanien, den Herzögen von Savoyen und Lothringen, den Päpsten in „Comtat Venaissin“ und anderen souveränen Herrschern in der heutigen Republik Frankreich geschaffen.
Vom späten Mittelalter bis zur Französischen Revolution wurden Markgrafen hauptsächlich durch eine Urkunde ( lettres patentes) ernannt. In einigen Fällen wurden andere Amtshandlungen wie das „Königliche Diplom“ (brevet royal oder auch décret royal) zur Schaffung von Markgrafschaften verwendet. Diese Markgrafschaften wurden Mitgliedern von fürstlichen Häusern oder ausgezeichneten Adligen als Belohnungen gegeben.
Gegenwärtig gibt es keine vollständige Liste von Markgrafen (oder anderen Marquis-Titeln, die nicht in dieser Liste enthalten sind), teilweise, weil ihre Schöpfungen so zahlreich waren, besonders während der Regierungszeit von Ludwig XIV. und Ludwig XV.
Diese Liste enthält auch „Markgrafen der Nutzung“, die in Wirklichkeit nur erbliche Ehrentitel (höfische Titel) sein können, oder wahrhaftig sein könnten, zum Beispiel die sogenannten erhobenen Markgrafen. Wegen des Verlustes von urkundlich bewiesenen Aufzeichnungen durch Brände und Kriege und während der Französischen Revolution, als die Gutsarchive absichtlich zerstört wurden, ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich zu beweisen, ob manche Markgrafschaften jemals zu einer formellen Markgrafschaft erhoben wurden.
Jüngste Archivbefunde haben gezeigt, dass einige Titel, die bisher nur als Ehrentitel gegolten haben, tatsächlich Markgrafschaften sind. So enthält die folgende Liste nachgewiesene Markgrafen, unsichere Markgrafen, nachgewiesene erbliche Ehren/Höflichkeitstitel (oder zumindest solche, von denen allgemein angenommen wird, zu dieser Zeit nachgewiesen zu sein), und weiterhin feudale Markgrafen oder Markgrafschaften. (Markgrafen sind der moderne Ersatz von Markgrafschaften. Markgrafen, die nach 1500 geschaffen wurden, sind oft Markgrafen in personam.)
In der Spalte „Typ“ befindet sich ein Akronym oder Symbol, das den Typ des Markgrafs (oder Marquis) in dieser Zeile identifiziert.
 LP bedeutet, dass es sich um eine bewährte Markgrafschaft handelt, die durch ein Diplom geschaffen wurde.
 BR bedeutet, dass es sich um eine bewährte Markgrafschaft handelt, die von einem königliches Diplom erstellt wurde.
 C LP oder C BR bedeutet, dass bestätigt wird, dass ein Titel, der älter ist als der Markgraf, mit dieser Lehens- oder Besitzfamilie verbunden ist; das heißt, die Familie hatte einen anderen Titel, bevor sie die Markgrafschaft erwarb.
 * (Sternchen) bedeutet, dass es sich um eine unsichere Situation handelt.
 TC bedeutet, dass es sich um einen bestätigten, erblichen höfischen Titel handelt, der mit einem Lehen verwendet wird, oder dass es sich derzeit nur um einen Höflichkeitstitel handelt.
 FD bedeutet, dass es sich um eine Feudale Markgrafschaft oder eine Markgrafschaft handelt.
Der Titelinhaber einer Markgrafschaft vor der Französischen Revolution wurde als Marquis de X. angesprochen. Der Titel blieb beim Lehnswesen, aber genau genommen brauchte ein Käufer einer Markgrafschaft eine Bestätigung des Markgrafen, um den Titel verwenden zu können – ansonsten könnte er oder sie formell nur als Seigneur / Dame de marquis de X (Herr / Dame des Markgrafen von X) bezeichnet werden. Die Politik in dieser Angelegenheit war jedoch ziemlich entspannt, und die Anzahl der Bestätigungen war eher gering, was die Verwendung des Titels Marquis nicht behinderte. In den meisten Fällen, vor der Französischen Revolution, blieb der Lehensrang des Markgrafen auch dann erhalten, wenn das Lehen durch Heirat, Erbschaft oder Kauf an neue Besitzer überging.
Mit der Französischen Revolution wurde der Feudalismus abgeschafft und die Titel wurden von dem Land getrennt, dem sie vorher angehört hatten. Nach der Französischen Revolution war es daher nicht mehr möglich, eine ehemalige Markgrafschaft zu erwerben und damit den Titel Marquis oder irgendeinen anderen adeligen Titel zu erhalten. Nur wenige Markgrafschaften in Frankreich waren spezifisch durch Heirat übertragbar (im Gegensatz zu den üblichen Sitten in Italien und Spanien). Dies bedeutet, dass viele Titel ausgestorben sind, als der letzte direkte männliche Nachkomme des Titelträgers zur Zeit der Französischen Revolution starb. Eine Adoption einer anderen männlichen Person durch den letzten, legalen, männlichen Titelinhaber könnte in mancher Hinsicht als eine legale Übertragung des Titels selbst behandelt werden, aber niemals als eine Übertragung des Adels, wenn der adoptierte Mann zuvor kein Adliger war.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X 

Noch leerer Abschnitt

Y

Z 

Noch leerer Abschnitt

Bibliografie 
 Père Anselme de Sainte-Marie/Potier de Courcy: Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France
 Aubert de la Chesnaye-Desbois: Dictionnaire de la Noblesse
 Authier/Galbrun/Dell Acquo: État de la Noblesse Subsistante
 de Bellval: Nobiliaire du Ponthieu et du Vimeu
 Boisnard: Dictionnaire des nciennes Failles de Touraine
 de Bonald: Documents Généalogiques sur des Familles du Rouergue
 André Borel d'Hauterive: Annuaire de la Noblesse de France
 Carré de Busserolle: Dictionnaire d'Indre-et-Loire
 de Cauna: Armorial des Landes
 Chaix d'Est-Ange: Dictionnaire des Familles Françaises Anciennes ou Notables à la fin du XIX Siècle
 Charpillon et Caresme: l'Eure
 de Foras: Armorial et Nobiliare de l'Ancien Duché de Savoyen
 de Froidefond de Boulazac: Armorial de la Noblesse du Périgord
 Frotier de la Messelière: Filiations Bretonnes (1650–1912)
 Guillotin de Corson: Les Grandes Seigneuries de Haute-Bretagne
 d'Hozier: Armorial General de la France
 Jougla de Morenas: Grand Armorial de France
 Jullien de Courcelles: Histoire Généalogique et Héraldique des Pairs de France
 Lamant: Armorial Général et Nobiliare de Français
 Lamant-Duhart: Armorial du Pays-Basque
 de Lescure: Armorial de Gévaudan
 Lurion: Nobiliaire de Franche-Comté
 de Magny: Nobiliaire de Normandie
 Louis Moréri: Grand Dictionnaire Historique
 Orsten de Valence: Encyclopédie de la Noblesse de France (in preparation)
 Pidoux de la Maduère: Notices Généalogiques
 Saillot: Encyclopédie Généalogique de la Noblesse de France
 de Séreville: Dictionnaire de la Noblesse Française
 Nicolas Viton de Saint-Allais: Nobiliaire Universel de France
 Woëlmont de Brumagne: Notices Généalogiques
 Woëlmont de Brumagne: la Noblesse Française subsistante
 Labarre de Raillicourt: Armorial des Marquis Contemporains
 Labarre de Raillicourt: A ce titre – Catalogue de l'Aristocratie Française Titrée Contemporains
 Potier de Courcy: Nobiliare et Armorial de Bretagne
 Thiou: Dictionnaire des Titres
 de Vergnette de Lamotte: Filiations Languedociennes
 Villain: Dictionnaire Généalogique Drôme et Ardéche
 Woëlmont de Brumagne: les Marquis Françaises

Siehe auch 
 französischer Adel
 Liste der Herzöge von Lothringen
 Liste der Adels- und Familienwappen mit der Jakobsmuschel

Französischer Adel
Markgrafschaften Frankreichs